Espanola :
 Île Española, Équateur
 Espanola (Ontario), Canada
 Española (Nouveau-Mexique), États-Unis
 , États-Unis
 Española est une chanson de Jali datant de 2011